The Browning Version bezeichnet:
 The Browning Version, ein Theaterstück von Terence Rattigan aus dem Jahre 1948, deutsch Das Abschiedsgeschenk
Anm.: Rattigan meint mit „Browning Version“ Robert Brownings Übersetzung des Theaterstückes Agamemnon
 The Browning Version, Originaltitel der britischen Verfilmung Konflikt des Herzens (1951)
 The Browning Version (1985), Titel einer britischen Fernsehverfilmung mit Ian Holm und Judi Dench (1985)
 The Browning Version, Originaltitel der britischen Verfilmung Schrei in die Vergangenheit (1994)